Jméno Věžná nese více obcí:
 Věžná (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Věžná (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy